Вашков — русская фамилия.

Известные носители:
 Вашков, Василий Игнатьевич (1902—1976) — советский учёный, эпидемиолог-дезинфекционист, доктор медицинских наук, профессор.
 Вашков, Евгений Иванович (1878—1938) — художник, писатель и литературный мистификатор.
 Вашков, Иван Андреевич (1846—1893) — журналист.
 Вашков, Николай Николаевич (1874—1953) — советский инженер-электротехник, член комиссии ГОЭЛРО.
 Вашков, Сергей Иванович (1879—1914) — русский художник, архитектор, дизайнер и преподаватель.

См. также 
 Вашково
 Вашковцы